Wilhelm Valckenberg ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Valckenberg (Politiker, 1790) (1790–1847), deutscher Großhändler und Politiker
 Wilhelm Valckenberg (Politiker, 1844) (1844–1914), deutscher Fabrikant und Politiker